Jan Wesołowski może dotyczyć:
 Jan Wesołowski (dyrektor teatralny)
 Jan Wesołowski (fizyk)